HMS Colossus - ряд кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії. 

 HMS Colossus (1787) — 74-гарматний лінійний корабель третього рангу () типу «Courageux» , збудований у 1787 році. Загинув у 1798 році
 HMS Colossus (1803) — 74-гарматний лінійний корабель третього рангу, збудований у 1803 році. Брав участь у Трафальгарській битві. Розібраний у 1826 році.
 HMS Colossus (1848) — 80-гарматний корабель другого рангу. Збудований у 1848 році. У 1854 році перебудований на гвинтовий корабель. Проданий у 1867 році.
 HMS Colossus (1882) — броненосець типу «Colossus». Збудований у 1882 році. Проданий у 1908 році.
 HMS Colossus (1910) — лінкор типу «Colossus». Збудований у 1910 році. Брав участь в Ютландській битві. Зданий на злам у 1928 році.
 HMS Colossus (R15) — легкий авіаносець типу «Колоссус». Збудований у 1944 році. У 1946 році переданий Франції та перейменований на «Arromanches (R95)». Брав участь у Першій індокитайській війні. Зданий на злам у 1978 році.

Кораблі ВМС Великої Британії